Beuringen (Samudera), een plaats in Indonesië
Beuringen (Meurah Dua), een plaats in Indonesië
Beuringen (Matangkuli), een plaats in Indonesië
Beuringen (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië